100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały miały miejsce 29 lipca. Finał odbył się 30 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 61 zawodniczek (62 zgłoszonych) z 54 państw.

Złoty medal zdobyła Rūta Meilutytė reprezentująca Litwę. Druga była Rosjanka Julija Jefimowa. Brąz wywalczyła Jessica Hardy ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:30.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, EU – rekord Europy, NR – rekord kraju, DNS – nie startowała

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:29.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 19:48.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013